Spökdubbelfotingar (Macrosternodesmidae) är en familj av mångfotingar. Spökdubbelfotingar ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Macrosternodesmidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar